Mimar Sinan ist der Name folgender Personen:

 Mimar Sinan (um 1490–1588), osmanischer Architekt, siehe Sinan

Mimar Sinan steht für:

 Mimar-Sinan-Moschee Lauda in Lauda, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Mimar-Sinan-Moschee Mosbach in Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

 Mimar-Sinan-Moschee Wesseling, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Moschee Wesseling

 Mimar Sinan Üniversitesi in Istanbul, Türkei